Europamästerskapet i landhockey för damer 2007 var den åttonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Manchester, England i Storbritannien och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Italien och Ukraina flyttades ner och ersattes av Ryssland och Skottland till EM 2009.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2007
2007 i Storbritannien
Sportåret 2007
Landhockey i Storbritannien
Internationella sportevenemang i Manchester
Manchester under 2000-talet